Слоун Стівенс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Одзакі Ріса.

Яніна Вікмаєр виграла титул, у фіналі перемігши Лорен Девіс з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Хірото Кувата

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2016